Lokoundjé steht für:

 Lokoundjé, Fluss in Kamerun, siehe Lokundje
 Lokoundjé (Gemeinde), Gemeinde in Kamerun